Пипила има више значења:

 Пипила, Чиганајо (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пипила (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику